«Bandolero» () — песня, записанная бельгийской группой Paradisio. В октябре 1996 года она была выпущена как второй сингл с дебютного альбома Paradisio. Он достиг топ-20 чарта в Бельгии. В марте 1998 года он был переиздан но уже во всей Европе.

Список композиций 
 «Bandolero» (Discoteca Action Remix) — 7:05
 «Bandolero» (Discoteca Action Remix — Short Mix) — 4:13
 «Bandolero» (After Party Remix) — 6:00
 «Bandolero» (Video Edit) — 3:54
 «Bandolero» (U.S. Power Club Remix) — 7:43

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 



Песни 1996 года
Синглы 1998 года
Песни Paradisio